Il piccolo grande uomo (Little Big Man) – romanzo di Thomas Berger del 1962
 Il piccolo grande uomo (Little Big Man) – film del 1970 diretto da Arthur Penn
 Piccolo grande uomo  – album di Bruno Lauzi del 1985